:
 Herminia — род насекомых отряда чешуекрылых из семейства совок и подсемейства совок-пядениц
 Herminia — род грибов из порядка сордариевых и семейства Lasiosphaeriaceae